Spartanburg (Dél-Karolina)
Spartanburg (Indiana)